Annandale (Minnesota); een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Annandale (New Jersey);  een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Annandale (Virginia); een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
Annandale (Schotland); een vallei en historisch district in Schotland
Nelson Annandale (1876–1924), zoöloog

Zie ook
Annan (doorverwijspagina)